Elkhovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Elchovo, kommun, Jambol, 
 Elchovo (ort), Jambol, Obsjtina Elchovo, 
 Elchovo (distrikt), Stara Zagora, obsjtina Nikolaevo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar